Küllmer ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Küllmer (1877–1942), Gewerkschaftssekretär, Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Lisa Küllmer (* 1993), deutsche Bahnradsportlerin